Aporrectodea trapezoides är en ringmaskart som först beskrevs av Dugès 1828.  Aporrectodea trapezoides ingår i släktet Aporrectodea och familjen daggmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Daggmaskar
trapezoides